Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3—5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 800 метров являлся Марцин Левандовский из Польши, выступавший на этом турнире только на дистанции 1500 метров.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 24 легкоатлета.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 5 марта 2017 года. Адам Кщот из Польши стал пятикратным чемпионом Европы (трёхкратным — в помещении).

Примечания

Ссылки 
 

бег